Les Rhomaleosauridae forment une famille éteinte de reptiles marins de l'ordre des plésiosauriens et du sous-ordre des Pliosauroidea. Leur cou relativement long pour des pliosaures se composait d'approximativement 28 vertèbres cervicales. Ces carnivores ont vécu du Jurassique inférieur au Jurassique moyen, ils se nourrissaient notamment de poissons et d'autres reptiles marins.

Leurs fossiles ont été découverts en Europe, aux Amériques et en Asie.

Liste des genres 
Selon The Plesiosaur Directory (9 déc. 2014)
 Archaeonectrus (selon Smith & Dyke, [2008])
 Borealonectes
 Eurycleidus
 Leptocleidus (selon O'Keefe, 2001)
 Macroplata
 Maresaurus
 Meyerasaurus
 Rhomaleosaurus
 Simolestes (selon O'Keefe, 2001) - aussi classé dans la famille des Pliosauridae
 Sthenarosaurus
 Umoonasaurus
Selon 
 Anningasaura
 Archaeonectrus
 Avalonnectes
 Bishanopliosaurus
 Borealonectes
 Eurycleidus
 Macroplata
 Maresaurus
 Meyerasaurus
 Rhomaleosaurus
 Termatosaurus
 Yuzhoupliosaurus

Références

Annexes

Liens externes 
 Rhomaleosauridae sur The Plesiosaur Directory

Références taxinomiques 
 

Famille de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Plésiosaure (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Diapside du Jurassique inférieur
Taxon fossile décrit en 1928